Woolsthorpe kan have flere betydninger:

 Woolsthorpe (Australien)
 Woolsthorpe by Belvoir, Lincolnshire, England
 Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire, England